¡Pulpo!, album degli Urusei Yatsura
 Martín "El Pulpo" Zúñiga (1970), calciatore messicano
 Stella Pulpo (1985), blogger e scrittrice italiana